Idlout est un patronyme d'origines inuites pouvant désigner:

Patronyme
Joseph Idlout (1912/13-1968), inuit canadien
Lori Idlout (née en 1973/74), femme politique canadienne du Nunavut
 (née en 1972/73), chanteuse et compositrice canadienne

Homonymie de patronyme